Tros – planetoida o numerze katalogowym 18281
 Tros – w mitologii greckiej syn Alastora, zabity przez Achillesa
 Tros – w mitologii greckiej syn Erichtoniosa, król Dardanii, eponim
 Tros – wieś w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Ryn